Герцеговино-Неретвенский кантон (, , ) — административно-территориальная единица Боснии и Герцеговины. Является единственным кантоном, имеющим выход к Адриатическому морю. Административный центр — Мостар.

География 
Кантон находится в пределах Динарского нагорья. Включает долину реки Неретвы и центральную часть Герцеговины, и состоит из девяти общин: Коньиц, Мостар, Неум, Прозор-Рама, Равно, Столац, Чаплина, Читлук и Ябланица.

Население 
В отличие от других кантонов Федерации Боснии и Герцеговины, в которых либо боснийцы, либо хорваты составляют большинство населения, в населении Герцеговино-Неретвенского кантона эти нации находятся в пропорции 50:50.

Герцеговино-Неретвенский кантон